Quadt-Wykradt-Isny ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram von Quadt-Wykradt-Isny (1849–1927), bayerischer Oberst und württembergischer Standesherr
 Eugen von Quadt-Wykradt-Isny (1887–1940), 1933 für kurze Zeit bayerischer Staatsminister für Wirtschaft
 Friedrich von Quadt-Wykradt-Isny (1818–1892), deutscher Diplomat und Politiker (Zentrum), MdR
 Julie von Quadt-Wykradt-Isny (1859–1925), bayerische Adelige, Schriftstellerin und Stifterin
 Otto von Quadt-Wykradt-Isny (1817–1899), Reichsrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Wilhelm von Quadt-Wykradt-Isny (1783–1849), Herr der Stadt und Herrschaft Isny und württembergischer Standesherr
 Bertram Graf von Quadt zu Wykradt und Isny (* 1966), Journalist, Buchautor

Siehe auch:
 Quadt (Adelsgeschlecht)
 Schloss Wickrath